

Sciences et techniques 
 Yaksha est un genre d'amphibiens préhistoriques, de la famille des Albanerpétontidés.
 Yaksha perettii est la première espèce connue du genre Yaksha, et la seule en 2020.
 Electrokoenenia yaksha est une espèce fossile de palpigrades, de la famille des Eukoeneniidae.

Sciences humaines et sociales 
 Dans les mythologies hindoue, jaïne et bouddhiste, les yakshas sont des esprits de la nature.